grafik – zawód, osoba działająca w branży graficznej
 grafik – harmonogram prac